RFF kan betyda:

 Reading for the Future, en science fiction-organisation.
 Réseau Ferré de France, en fransk myndighet som förvaltar järnväg.